Балорда — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Балорда, Младен — Народный герой Югославии.
 Балорда, Янко — Народный герой Югославии.